Ferdinand III. je jméno těchto panovníků:

Císař
 Ferdinand III. Habsburský (1608–1657) – císař Svaté říše římské a král uherský, český, … (1637–1657)

Králové
 Ferdinand III. Svatý (1199–1252) – leónský král (1217–1252)
 Ferdinand III. Katolický (1452–1516) – král neapolský (1504–1516)
 Ferdinand III. (1751–1825) – král sicilský (1759–1816)

Samostatní vládcové
 Ferdinand III. Toskánský (1769–1824) – toskánský velkovévoda (1796–1801 a 1814–1824)
 Ferdinand III. Medicejský (1663–1713) – toskánský velkokníže

Poznámky 

Rozcestníky - panovník

eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 3-a